Саид-Магомед Адамович Хасиев (; 30 июня 1942 года, Курчалой, Чечено-Ингушская Республика, СССР — 13 февраля 2020 года, Грозный, Чеченская Республика, Россия) — чеченский историк, кандидат исторических наук, автор нескольких книг и около 200 научных работ по этнографии (этнологии) и истории народов Чечено-Ингушетии и Северного Кавказа.

Биография 
Саид-Магомед Хасиев родился 23 февраля 1942 года в селении Курчалой (ныне город Курчалой. Отец- Адам Хасиев из тайпа Алларой, мать — Луда Апаева (тайп Балой). Спустя два года после рождения сына семья Хасиевых была депортирована из Чечено-Ингушской Республики в Киргизскую ССР. Там Саид-Магомед несколько лет проучился в средней школе.

Когда в 1957 году был восстановлен ЧИАССР, семья перебралась обратно в Курчалой, где Саид-Магомед окончил среднюю школу № 1.

В 1960 году поступил на учёбу в историко-филологический факультет Чечено-Ингушского госпединстита, специальность: "чеченский язык и литература, а также русский язык и литература. Окончил в 1964 году.

Сразу после института прошёл военную службу в Советской Армии.

В 1965 −1967 годах проработал завучем по воспитательной работе Курчалоевской средней школе № 1.

В 1969 году аспирант Института этнографии АН СССР, спустя три года там же защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук.

В 1973—1991 годах проработал старшим научный сотрудником сектора археологии и этнографии ЧИНИИИЯЛ.

С 2001 года старший научный сотрудник Национального музея Чеченской Республики.

Был женат, имел 3 детей.

В 2013 году награждён медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Скончался 14 февраля 2020 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кандидаты исторических наук
Выпускники Чеченского педагогического университета